Sinop se poate referi la:

 Sinop, Turcia, un oraș turc în apropierea Mării Negre, unde a avut loc Bătălia de la Sinop
 Provincia Sinop, provincie în Turcia a cărei capitală este orașul sus menționat
 Sinop, Brazilia, un oraș în statul Mato Grosso, Brazilia